Petit Trou de Nippes kan syfta på:

Haiti 

 Petit Trou de Nippes (kommun), 
 Petit Trou de Nippes (ort),